Ніса (Туркменістан) (туркм. Gadymy Nusaý, перс. نسا‎, дав.-гр. Νισαία, також Парфавніса) — стародавнє місто.
 44 Ніса (44 Nysa) — астероїд головного поясу.
 Зеб-ун-Ніса (з перс. «найкрасивіша з жінок», 1637—1702) — індійська поетеса.
 Ніса або Нісса (грец. Νύσ (σ) α), (перша половина II століття до н. е .) — Селевкідська принцеса.
 Ніса (грец. Nysa) — місцевість, де німфи виховували Діоніса.
 Ніса (футбольний клуб), «Ніса» (туркм. Nisa) — туркменський футбольний клуб з Ашгабата.
 Ніса Понтійська (*Νύσ(σ)α, бл. 150 до н. е. — бл. 126 до н. е.) — регентка Каппадокії у 130—126 роках до н. е.
 Сура Ан-Ніса (араб. سورة النساء‎) або Жінки — четверта сура Корану.